Го́нтов Яр () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321282001. Население по переписи 2001 г. составляет 523 (238/285 м/ж) человека.

До 2020 года являлось административным центром Гонтово-Ярского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла Водопой,
Корсуновка, Круглик, Кузьмовка и
Старые Валки.

Географическое положение 
Село Гонтов Яр находится на склонах балки Пересвитня, по которой протекает пересыхающий ручей.

Примыкает к городу Валки, сёлам Водопой и Корсуновка.

Село пересекает автомобильная дорога  ().
Части села раньше назывались Бобирка и Тарапатовка.

История 
 1768 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Гонтовом Яре без окружающих хуторов были 126 дворов и сельсовет.
 В 1940 году в селе Бабирка были 49 дворов.
 В 1940 году на хуторе Тарапатовка были 29 дворов.
 В 1940 году на хуторе Перелесок были 44 двора и две ветряные мельницы.
 После ВОВ данные и более мелкие близрасположенные хутора, кроме Водопоя, были включены в состав Гонтова Яра.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная, свино-товарная и птице-товарная фермы.
 «ГОНТІВ ЯР», отель.
 «АГРОНОМ», сельскохозяйственное ООО.
 ЧСП «Сига».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины